Островная Сахалинская область России расположена целиком на островах в Тихом океане. Точного количества островов, скал, камней и отмелей (им дают нейтральное название — объект) не известно, даже в Уставе Сахалинской области не было прописано, сколько островов входят в её состав.

Только 40% всех имеющихся в списке Росреестра объектов имеют названия. Например, из 88 островков, находящихся рядом с Сахалином, только чуть больше 50-ти имеют свои названия. Из 359 объектов Курильского архипелага половина не имеет обозначения. Сахалинскую область образует приблизительно 447 объектов. Официально в состав области входят 59 островов.

Для удобства острова Сахалинской области делят на субрегионы:
 о. Сахалин и прилегающие острова
 Курильские острова
 Большая Курильская гряда
 Малая Курильская гряда

Ниже отдельные острова перечислены не по алфавиту, а по порядку с севера на юг.

Остров Сахалин и прилегающие острова

Курильские острова 
Список Курильских островов площадью более 1 км²

Примечания 

 
Острова Тихого океана